Кадеру́сс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 105 км на північний захід від Марселя, 18 км на північ від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1077 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2677,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Кадерусс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кадерусс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз